Die Deutsche Tourenwagen-Meisterschaft 1987 war die vierte Saison der DTM. Der erste Lauf fand am 29. März 1987 erstmals auf dem Hockenheimring statt. Der letzte Lauf war am 23. August auf dem Salzburgring. Insgesamt wurden zehn Rennen in Deutschland, Belgien und erstmals auch in Österreich gefahren.

Gesamtsieger wurde der Belgier Eric van de Poele im BMW M3 mit 127 Punkten.

Starterfeld 
Folgende Fahrer sind in der Saison gestartet:

Rennkalender und Ergebnisse

Meisterschaftsergebnisse

Punktesystem 
Punkte wurden an die ersten 18 klassifizierten Fahrer in folgender Anzahl vergeben. Es gab ein Streichresultat:

Fahrerwertung 
Insgesamt kamen 38 Fahrer in die Punktewertung.

Anmerkungen

Weblinks 
 Die DTM-Saison 1987 auf der offiziellen DTM-Webseite

Einzelnachweise 

1987
Motorsportsaison 1987